Název Rabí má více významů:
 Rabí – město v Plzeňském kraji
 Rabí (hrad) – zřícenina hradu ve městě Rabí